

Рицежевко — село в гміні Пакосць Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рицежевко — село в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства